Die Toray Pan Pacific Open 1998 waren ein Damen-Tennis-Teppichplatzturnier in Tokio. Das Hallenturnier war Teil der WTA Tour 1998 und fand vom 31. Januar bis zum 8. Februar 1998 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1998
Tennisturnier in Shibuya